UKS SMS Łódź (piłka nożna)
 UKS SMS Łódź (piłka nożna kobiet)
 UKS SMS Łódź (piłka siatkowa)